The X Tour (Christina Aguilera) - concerttournee van Christina Aguilera
 Madame X Tour (Madonna) - concerttournee van Madonna
 x Tour (Ed Sheeran) - concerttournee van Ed Sheeran

 The X tour - album van Spock's Beard